idősebb Homoki Nagy István (1914–1979) Kossuth-díjas filmrendező, operatőr
 ifjabb Homoki-Nagy István (1946) erdész